Dennis Hale (politiek wetenschapper) - Amerikaans politiek wetenschapper
 Dennis Hale (zanger) - Britse bigband zanger
 Dennis Hale (scheidsrechter) - Nieuw-Zeelands rugby league scheidsrechter